San Benito (Cochabamba), een plaats in Bolivia
San Benito (Entre Ríos), een plaats in de Argentijnse provincie Entre Ríos
San Benito (gemeente), een gemeente (municipio) in Bolivia
San Benito (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Petén
San Benito (Santander), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander
San Benito (Surigao del Norte), een gemeente in de Filipijnse provincie Surigao del Norte
San Benito (Tenerife), een dorp in de gemeente Los Realejos op het Spaanse eiland Tenerife
San Benito (Texas), een stad in Texas
San Benito Abad, een gemeente in het Colombiaanse departement Sucre
San Benito County, een deel van Californië
 San Benito (rivier), een rivier in Californië
Benedictus van Nursia (Spaans: San Benito), stichter van de  Orde der Benedictijnen